«ДендиДиана» — студийный альбом русского музыканта Александра Ф. Скляра, изданный в 2004 году.

Список композиций 
Все песни написаны Александром Ф. Скляром и Евгением Головиным (кроме отмеченной).

Примечания

Ссылки 
 «ДендиДиана» на сайте Discogs.com 
 «ДендиДиана» на сервисе «Яндекс.музыка» 

Альбомы Александра Ф. Скляра